Del cinema estereoscòpic a la realitat virtual, la tecnologia ha evolucionat per oferir experiències immersives cada vegada més realistes. El cinema 3D utilitza tècniques d'estereoscòpia per oferir imatges tridimensionals en les sales de cinema. Es basa en la captura de dues imatges diferents amb càmeres de dos objectius i ulleres polaritzades per filtrar les imatges per als ulls dret i esquerra. El cinema 3D es va popularitzar a nivell internacional a partir del 2006 amb l'aparició del cinema Digital 3D, però s'ha estat utilitzant des de finals del segle XIX.

El Cinema Estereoscòpic o 3D 
El cinema estereoscòpic o 3D utilitza la tècnica de l'estereoscòpia per recollir informació tridimensional i projectar a les sales de cinema d'arreu del món imatges que simulen la percepció tridimensional de l'ésser humà. Tot i que s'havien realitzat projeccions 3D al llarg del , el cinema 3D no es va popularitzar internacionalment de manera massiva fins al , concretament, l'any 2006 amb l'introducció del cinema Digital 3D.

Funcionament 
Des dels inicis del cinema s'ha sabut que l'ull humà percep imatges en tres dimensions gràcies a la sumació de les imatges de l'ull esquerre amb les de l'ull dret. Aquest procés s'anomena visió binocular, ja que, com quan mirem a partir d'uns prismàtics, cada retina rep una imatge diferent que després és enviada al cervell, de manera invertida, per ser ordenada i acabar creant la imatge final tridimensional que veurem. Per tant, en el cinema estereoscòpic es procura recrear aquest procés. Les pel·lícules es graven amb càmeres amb dos objectius preparades per captar dues imatges a la vegada. El projector del cinema reprodueix les imatges dels ulls esquerra i dret a 144 imatges per segon de manera intercalada. Simultàniament, les ulleres polaritzades capten aquestes imatges, amb punts de vista diferents, i les ordenen, enviant-les a l'ull dret o esquerra segons convingui. Per acabar, el cervell percep profunditat gràcies a la fusió d'aquestes imatges.

Història  
Pot semblar que el cinema 3D sigui un invent molt actual, però això no és cert.

El 1890 William Freese-Greene va patentar el primer sistema de cinema en tres dimensions. Deu anys més tard, Frederick Eugene Ives va crear la càmera de dues lents. El 27 de setembre de 1922 es va projectar el primer llargmetratge comercial en 3D, anomenat The Power of Love (dirigit per Harry K. Fairall i Nat G. Deverich), a les sales comercials de Los Ángeles. Tot i així, la primera projecció es va produir el 1915 en el Teatre Astor de Nova York. Es tractava de tres curtmetratges d'escenes rurals als Estats Units.

L'arribava del color i la televisió als anys 50 va impulsar el cinema 3D. Pel·lícules molt famoses d'aquell moment són: House of Wax d'André de Toth o Dial M for Murder d'Alfred Hitchcock. Aquí és on van néixer les clàssiques ulleres 3D de color blau i vermell. No obstant, no va ser fins als anys 70 que es va popularitzar aquest format amb els sistemes 3D avançat, com l'Space-Vision 3D. Als anys 80 el cinema 3D va tornar a créixer gràcies als cinemes IMAX, que van projectar la pel·lícula The Polar Express.

El 2006 es va produir una altre "boom" del cinema 3D gràcies a la creació del Digital 3D i, també, al 2009 amb la pel·lícula Avatar, la primera en reproduir imatges reals en 3D. Aquest format va permetre que la majoria de sales de cinema locals reproduïssin pel·lícules en tres dimensions. A més, es van fer grans campanyes publicitaries fomentant el cinema 3D. Durant aquella època moltes de les pel·lícules de taquilla es podien veure en tres dimensions a la gran majoria de cinemes.

Evolució 
Després de l'èxit del cinema 3D el 2006, les companyies van popularitzar altres maneres de projectar pel·lícules. Per desgràcia, aquestes noves formes no van ser tant populars com la seva predecessora, ja que no eren tant accessibles. Les sales de cinema normals no tenien els equipaments necessaris per projectar les pel·lícules en 4D i 5D, així que es van haver de crear sales especials que només es trobaven a les grans ciutats o en parcs d'atraccions. No obstant, el públic ho va rebre positivament i això va crear certa expectativa que, anys més tard, ajudaria a la popularització de la realitat virtual que es trobava en desenvolupament i que, anteriorment, s'havia intentat comercialitzar sense èxit.

Cinema 4D i 5D  
El cinema 4D afegeix al cinema estereoscòpic el sistema de seient dinàmic, és a dir, un simulador de moviment de les pel·lícules. Gràcies a aquest simulador de moviment els espectadors segueixen els moviments de la pel·lícula com si hi fossin dins en primera persona. El cinema 5D perfecciona aquest format, afegint efectes ambientals com aire, aigua, vibracions, etc. Cada dimensió que s'afegeix s'acosta més al concepte de realitat virtual. Sembla com si la industria cinematogràfica ens estigues preparant pel que havia de venir el 2015. Després de diversos fracassos en la popularització de la realitat virtual als anys 90, sembla com si la indústria estigues creant anticipació per, per fi, aconseguir l'èxit comercial de la realitat virtual.

Aquests formats de projecció cinematogràfica transformen a l'espectador en el protagonista de la pel·lícula i, amb el 7D, on s'incorpora el sistema interactiu, el fan partícip en la història, unificant d'alguna manera el món cinematogràfic amb el videojoc i trencant la barrera entre pantalla i espectador.

Realitat Virtual 
La realitat virtual o 9DRV és una experiència que simula la realitat a través d'un dispositiu intel·ligent. L'usuari pot interactuar i explorar amb l'entorn virtual.

Història 
El 1935, en el relat "Pygmalion's Spectacles" de Stanley G. Weinbaum es comença a parlar del concepte de realitat virtual basat en unes ulleres amb experiències fictícies, incloent l'olfacte i el tacte.

El 1961, es va construir el primer casc de realitat virtual. Corneau i Bryan van desenvolupar un aparell que funcionava amb un sistema de sensors magnètics que permetien llibertat de perspectiva i una experiència sensorial immersiva. Un any més tard, es va llançar el Sensorama, on s'introduïen olors a l'experiència tridimensional.

Durant les dècades dels 70 i 80 aquesta tecnologia va millorar. També la NASA va dissenyar múltiples dispositius de realitat virtual que es fan servir per entrenar els astronautes. Aquests sistemes també s'utilitzen en l'educació i formació militar.

Durant els anys 90 es van realitzar diversos intents de comercialització de VR però cap d'aquests va tenir èxit. El 1991 Sega va anunciar el casc Sega VR per a màquines recreatives. Aquell mateix any es va llançar un altre casc, anomenat Virtuality, que incorporava el multijugador. Tot i així, la distribució d'aquests aparells va ser complicada degut al seu gran cost: un set de cascs i guants podia arribar a costar 73.000 $. El 1994, es va llançar al mercat el Sega VR-1 i el QuickTime VR d'Apple i, el 1995, Nintendo llança Virtual Boy. Durant la resta dels 90 i a principis dels 2000 es van fer més intents per comercialitzar aquesta tecnologia, però tots van fracassar.

Entre 2006 i 2009, es va començar a popularitzar el cinema 3D que, més tard, impulsaria el cinema 4D i 5D fent, cada vegada, la línia entre l'espectador i la pantalla més fina. Aquesta estratègia, intencionada o no, va crear certa expectativa al voltant de la realitat virtual a l'anar introduint progressivament elements d'aquest sistema al públic general.

El 2014, es comencen a anunciar cascs VR. Facebook, Sony i Samsung són algunes de les 230 empreses que comencen a desenvolupar productes relacionats amb la realitat virtual. El 27 de novembre del 2015, Samsung anuncia les ulleres Gear VR, que regalarà amb la reserva del seu nou dispositiu Samsung Galaxy S6.

Realitat virtual en el Cinema 
Després de popularitzar el 4D i el 5D i després de la comercialització d'ulleres i cascs de realitat virtual, havia arribat el moment de trencar completament la barrera entre pantalla i espectador en el cinema. El març 2017, es va inaugurar la primera sala de cinema VR a Amsterdam. La sala té una sèrie de cadires giratòries i, en comptes d'una pantalla de cinema, unes ulleres de realitat virtual Gear de Samsung i uns auriculars a cada seient. L'entrada costa 12, 50 €. L'empresa IMAX, pionera en el cinema estereoscòpic, va inaugurar un espai amb 14 sales a Los Ángeles. A Tokio també es va obrir una sala i, a Espanya, la primera va arribar el 2018 a Madrid.

Referències 

Història del cinema